Питер Макробби (; род. 31 января 1943 года) — американский характерный актёр шотландского происхождения.

Карьера 
Макробби снялся в более чем 100 фильмах и телесериалах. Среди его актёрских работ роли в фильмах «Человек-паук 2», «Башни-близнецы», «Спящие», «Пули над Бродвеем» и других. Он также появлялся в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» и его оригинальной версии, «Закон и порядок». В этих двух сериалах, Макробби сыграл возможно его наиболее известную роль на сегодняшний день, судью Уолтера Брэдли. Макробби также привлёк к себе широкое внимание за его роль Джона С. Твиста в фильме «Горбатая гора» (2005).

Макробби сыграл Джорджа Х. Пендлтона в фильме «Линкольн», самого злобного и рычащего оппонента Линкольна в Палате представителей в отношении конституционных поправок, запрещающих рабство. Он также появился в фильме «Врождённый порок» (2014) и исполнил одну из ролей в фильме М. Найта Шьямалана «Визит».

Личная жизнь 
Макробби родился в Хоике, Скоттиш-Бордерс, Шотландии, в семье Мэри Флеминг (дев. Хей), сценаристки, и Уильяма Макробби, кладовщика. Макробби, который иммигрировал в США со своей семьёй ещё ребёнком, вырос в Милфорде, Коннектикуте, и окончил Йельский университет со степенью в области театра. Он также кратко служил в Армии США. Макробби женился на Шарлотте, и является отцом двоих сыновей, Оливера и Эндрю.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 2013 — номинация на премию «Online Film & Television Association Award» в категории «Most Cinematic Moment» («Линкольн»).
 2016 — номинация на премию «iHorror Awards» в категории «Best Horror Character» («Визит»).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета
Киноактёры Великобритании
Родившиеся в Милфорде (Коннектикут)